Mark Adams, een Australische herpetoloog
 Mark Carson Adams, een muzikant die beter bekend is als Duke